Де-Сото (DeSoto):

 Де-Сото — природный заказник на обоих берегах реки Миссури
 
 DeSoto — марка автомобилей Chrysler выпускавшихся в США в период с 1928 по 1961 год.

См. также 
 Пачука-де-Сото — город в Мексике, входит в штат Идальго.